

События 
 Сервий Туллий убит Луцием Тарквинием и его второй женой Туллией.
 534—510 (534—509) — Царь Рима Л.Тарквиний Суперб (Гордый) (ум.495), сын Тарквиния Приска и зять Сервия Туллия. Правил 25 лет.
 Тарквиний Гордый становится царём Рима.
 534 (539) — Основание вытесненными с Корсики фокейцами Элеи в Южной Италии.
 Организация Писистратом празднества Великих Дионисий в Афинах с первыми в мире театральными представлениями на агоре. Автор первой трагедии — Феспий. Первый агон — состязание трагических поэтов.
 534 (594 или 542 или 424) — Начало странствий Сиддхартхи.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 (согласно гл.36 «Ши цзи», в 535 году) чэньский Ай-гун поручил своего сына от наложницы Лю своему младшему брату сыту Чжао. В 3 луне Чжао убил сына-наследника Ай-гуна (рождённого чжэнской княжной из рода Цзи) Ши (он же Янь-ши, посмертное имя Дао-гун) и поставил наследником Лю. Ай-гун разгневался, но Чжао окружил войсками его дворец, и Ай-гун (Ни) в 4 луне, в день синь-чоу покончил с собой..
 Умер князь Чэнь Ай-гун. Стал править Лю (Чэнь-цзюнь).
 В 4 луне луский посол Шу-гун поехал в Цзинь.
 В 4 луне чэньский князь отправил посла Гань Чжэн-ши в Чу с извещением о смерти Ай-гуна. Чуский ван, узнав о смуте, казнил посла и отправил княжича Ци-цзи с войском на Чэнь. Князь Лю бежал в Чжэн.
 Осенью в Лу была охота в Хун, и приносили жертву для испрошения дождя.
 По «Ши цзи», в 9 луне чуские войска окружили Чэнь, а в 11 луне разбили Чэнь, и Ци-цзи был назначен чэньским гуном. Согласно «Чуньцю», осенью чэньцы казнили своего гун-цзы Го. В 10 луне, в день жэнь-у, чусцы разгромили Чэнь, пленили гун-цзы Чжао и сослали его в Юэ, а сановник Кун Хуань был казнён. чэньского Ай-гуна похоронили.
 У, сын Дао, бежал в Цзинь. Цзиньский гун вопросил астролога Чжао, наступил ли конец Чэнь, но тот ответил, что род Чэнь будет править в Ци, где и погибнет.
 Чуский царь прибыл в Чжанхуатай, заселил его переселёнными из других районов. Чусцы уничтожили войска Чэнь.
 Лин-ван пригласил в Чжанхуа всех князей, но приехал лишь правитель Лу, которого пригласил верховный жрец Ци-цзян (в «Чуньцю» поездка луского князя отмечена под 535 годом, что принимает и Васильев). Чуский сановник У Цзюй сказал гуну, что строительство истощило народ (эпизод 215 «Го юй»). Лин-ван вырубил для себя каменный склеп и запрудил для этого реку Ханьшуй.
 Луский гун прибыл в Чу с поздравлениями в Чжанхуатай, там его задержали. Лин-ван сделал Чжао-гуну ценные подарки, но затем раскаялся и отобрал их.
 (?) вэйский Лин-гун посетил Цзинь, где встретился с Пин-гуном. Пин-гун потребовал от Ши-куана исполнить печальную музыку, и тот вызвал засуху, которая длилась 3 года.
 В циском клане Цзы начались распри, и некоторые его члены бежали в Лу.

См. также

Примечания